Quixadá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Quixadá (kommun), Ceará, 
 Quixadá (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar